Őrült Ló (Crazy Horse), indián főnök
Crazy Horse, amerikai együttes